Романки — название населённых пунктов:

Россия 
 Романки — деревня в Лежневском районе Ивановской области.

Украина 
 Романки — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Романки — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Романки — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Романки — прежнее название села Украинское в Барском районе Винницкой области.